Ramphogordius är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1843. Enligt Catalogue of Life ingår Ramphogordius i familjen Lineidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heteronemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Ramphogordius